Ел Корте има више значења:

 Ел Корте (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Корте (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Корте (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Корте, Ел Тучи (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Корте (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корте (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корте (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корте (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корте (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корте (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику